Ба́ундари () — округ в штате Айдахо. Окружным центром, а также крупнейшим городом является Боннерс-Ферри.

История 
Округ Баундари был основан 23 января 1915 года. Своё название ( — граница) он получил благодаря своему расположению: округ граничит со штатом Вашингтон на западе, штатом Монтана на востоке и с Канадой на севере.

Население 
По состоянию на 2008 год население округа составляло 10 962 человек. Округ находится на 27-м месте в штате по населению. Рост населения с 2003 года составил 7,77 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 
Баундари является самым северным округом штата Айдахо. Площадь округа составляет 3 311 км², из которых 24 км² (0,74 %) занято водой.

Дороги 
  — US 2
  — US 95
  — SH-1

Города округа 
 Мойи-Спрингс
 Боннерс Ферри

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 

 Национальный лес Каниксу (часть)
 Национальный лес Кутеней (часть)
 Национальный заповедник Кутеней

Примечания 

 
Появились в 1915 году в США
Административные единицы, образованные в 1915 году
Появились в XX веке в Айдахо